Тилсли () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1911—1997) — британский поэт, победитель (1950, 1957) и архидруид (1969—1972) Национального эйстетвода Уэльса.
 Тилсли, Джордж (род. 1992) — новозеландский регбист, игрок турнира «Топ 14» в составе клуба «Ажен».
  — британский политик, лорд-мэр Бирмингема (1993—1994).
  (1904—1957) — британский писатель и телесценарист.